OKH steht für:
 Oberkieferhöhle, medizinische Abkürzung
 Oberkörperhochlagerung, medizinische Abkürzung
 Oberkommando des Heeres, höchste Kommandobehörde des deutschen Heeres während des Nationalsozialismus
 Oberpfälzer Künstlerhaus, bayrisches Künstlerhaus mit Kunstmuseum
 Orientalisch Kurzhaar, Siamkatzen-Varietät
 Royal Air Force Station Cottesmore (IATA-Code), britischer Militärflughafen bei Cottesmore (Rutland), County Rutland, East Midlands, England

okh steht für:
 Koresh-e Rostam (ISO-639-3-Code), nordwestiranische Sprache

Abkürzung